Mangas steht für:
 Manga, japanische Comics
 Mangas (Fernsehsender), einen französischen Fernsehsender
 Mangas (Ort), eine Ortschaft in Peru und Verwaltungssitz des Distrikt Mangas
 Mangas (Rembetiko) war in der Belle époque eine griechische Bezeichnung für Männer der Arbeiterklasse, die für den Rembetiko wichtig waren.

Mangas ist der Familienname folgender Personen:
 Ricardo Mangas (* 1998), portugiesischer Fußballspieler